Miejscowości w USA:
 Iron City – miejscowość w stanie Georgia, w hrabstwie Seminole
 Iron City – miasto w stanie Tennessee, w hrabstwie Lawrence